Брајс има више значења:
 Брајс (Аризона)
 Брајс (Охајо)